Nortström est un nom notamment porté par :

Patronyme 
 Bertil Norström (1923-2012), acteur suédois ;
 Mattias Norström (1972- ), joueur de hockey sur glace suédois ;
 Vitalis Norström (1856-1916), philosophe suédois.